Tom Nijssen e Manon Bollegraf hanno battuto in finale Horacio de la Peña e Arantxa Sánchez Vicario 6-3, 63-7, 6-2.

Teste di serie

 Rick Leach /  Zina Garrison (semifinali)
 Jim Grabb /  Robin White (quarti di finale)
 Sergio Casal /  Betsy Nagelsen (semifinali)
 Patrick McEnroe /  Gigi Fernández (quarti di finale)

 Peter Doohan /  Janine Tremelling (terzo turno)
 Tom Nijssen /  Manon Bollegraf (Campioni)
 Mark Woodforde /  Terry Phelps (secondo turno)
 Darren Cahill /  Nicole Bradtke (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1989